Арамейское царство — несколько древних государств арамеев (потомков Арама) на территории Месопотамии.

  — библейская страна; «высокая страна» в противоположность «низкой», Ханаану.
 Ветхий Завет различает шесть:
 
 Арамейский Дамаск (Арам Даммесек; ок. X века — 733 год до н. э.) — в северо-восточной части Палестины.
 Арам-Совба (Арам-Цоба) — во времена Саула и Давида наиболее могущественное царство в Сирии, неподалеку от Дамаска.
  — в северной части Галилеи.
 Арам-Мааха
 Арам-Гесур (Арам-Гешур)

  со столицей Амида.
 
  — библейское название Месопотамии.

См. также 
 Арамейское письмо
 Арамейские языки
 Арам
 Коммагенское царство

Примечания 

Арамейские царства